Die Divizia A 1962/63 war die 25. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 19. August 1962 und endete am 14. Juli 1963. Von Ende November bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Titelverteidiger Dinamo Bukarest.

Modus 
Die Divizia A spielte ausnahmsweise mit 15 Mannschaften. Dadurch stiegen die vier letztplatzierten Mannschaften in die Divizia B ab, während nur drei aufstiegen, um wieder eine Klassenstärke von 14 zu erreichen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1963/64
 Steagul roșu Brașov – Teilnehmer am Messepokal 1963/64
 Petrolul Ploiești – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1963/64

Absteiger in die Divizia B 
Dinamo Bacău, Crișana Oradea, Minerul Lupeni; Viitorul Bukarest löste sich auf

Aufsteiger in die Divizia A 
Dinamo Pitești, Siderurgistul Galați, Crișul Oradea

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1962/63 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1962/63 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1962/63
Liga-1-Saison